Yakima peut désigner :

 Yakima, ville américaine de l'État de Washington ;
 Yakima, rivière de l'État de Washington ;
 Yakima, tribu amérindienne ;
 Guerre Yakima, une guerre ;
 Le comté de Yakima, comté de l'État de Washington.